

Patronyme 
 Wilhelm Stekel (1868-1940), médecin, psychologue et psychanalyste autrichien, disciple hétérodoxe et critique de Sigmund Freud. 
 Éric-Paul Stekel (1898-1978), compositeur et chef d'orchestre français d'origine autrichienne, ancien directeur du Conservatoire de Grenoble et fils de Wilhelm Stekel.
 Peter Stekel (né en 1952), écrivain américain.

Homonymie de patronyme
Homonymie